Хан Ёрым (кор. 한여름; 25 октября 1983) — южнокорейская актриса, успешно дебютировавшая в фильме «Самаритянка» режиссёра Ким Ки Дука.

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы Республики Корея